ABC 2 peut faire référence à :

 , à Baltimore, au Maryland, aux États-Unis ;
 , chaîne de télévision australienne, devenue .

American Broadcasting Company